Continental (Ohio)
 Continental Basketball Association (CBA), lliga professional de basquetbol masculina dels Estats Units.
 Continental Airlines, aerolínia dels Estats Units amb les oficines principals a Houston, Texas.
 Copa Continental d'hoquei patins masculina
 Continental Airlines Arena, pavelló interior multiús en el Poliesportiu Meadowlands en East Rutherford, Nova Jersey.
 Geografia:
 Zona continental o continent.
 Clima continental
 Deriva continental
 Escorça continental, part sòlida i més externa de la Terra.
 Plataforma continental, superfície terrestre coberta per mars relativament poc profunds en contacte amb el continent.
 Placa continental
 Talús continental, gran esglaó que uneix la plataforma continental amb la plana abissal.
 Europa Continental, continent d'Europa excloent-ne explícitament les illes europees, en especial, les illes Britàniques.
 Portugal Continental, part de Portugal que correspon al continent europeu.
 Xina continental, terme geopolític generalment sinònim de la regió cultural i econòmicament associada amb la República Popular de la Xina.
 Miscel·lània:
 Exèrcit Continental, exèrcit format al començament de la Guerra d'Independència dels Estats Units.
 Dieta continental, tipus de menjar que correspon a l'interior del continent.
 Divisòria continental nord-americana, carena que separa l'àrea d'Amèrica del Nord que drena cap al Pacífic (oest) d'aquelles que ho fan vers l'Atlàntic i l'Àrtic (est).
 Bloqueig Continental, base principal de la política exterior de l'emperador Napoleó I de França en la lluita contra el Regne Unit.
 Congrés Continental, convenció de delegats de les Tretze Colònies convertit en l'òrgan de govern dels EUA durant la Guerra d'Independència.
 Dòlar continental o simplement continental, antiga moneda dels Estats Units emesa pel Congrés Continental.